Руна:
 
 Руна — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 «Руна» — российский баскетбольный клуб из Москвы.
 «Руна» — песенно-танцевальный ансамбль из Карелии.

См. также